

Persone  
 Álvaro Rodríguez Echeverría – religioso costaricano
 Ángel Otaegui Echeverría – attivista spagnolo
 Atanasio Echeverría – artista, botanico e naturalista messicano
 Bernardino Echeverría Ruiz – cardinale ecuadoriano
 Carlos Echeverría – ciclista spagnolo
 Esteban Echeverría – poeta argentino
 Luis Echeverría – politico messicano
 Mariano Echeverría – calciatore argentino
 Raúl Echeverría – calciatore argentino
 Sandra Echeverría – attrice e cantante messicana

Altro 
 Partido di Esteban Echeverría – dipartimento della Provincia di Buenos Aires